

Patronyme  

 Quentin de Saint-Quentin, un apôtre originaire de Rome qui aurait évangélisé la Gaule au  ;
 Amaury de Saint-Quentin (1960-), haut fonctionnaire français ; 
 Claude Marie de Saint-Quentin (1739-1823), général de brigade français ;  
 Dudon de Saint-Quentin, chroniqueur normand du .

Toponymes

Lennik-Saint-Quentin, section de la commune de Lennik dans la province du Brabant flamand ;

Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick) ;
Paroisse de Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick) ;
Île Saint-Quentin, île de la Rivière Saint-Maurice à Trois-Rivières.

Sant Quintí de Mediona (Catalogne).

Prison d'État de San Quentin



Communes françaises  
Saint-Quentin (Aisne)
 Saint-Quentin-au-Bosc (Seine-Maritime)
 Saint-Quentin-de-Baron (Gironde)
 Saint-Quentin-de-Blavou (Orne)
 Saint-Quentin-de-Caplong (Gironde)
 Saint-Quentin-de-Chalais (Charente)
 Saint-Quentin-des-Isles (Eure)
 Saint-Quentin-des-Prés (Oise)
 Saint-Quentin-du-Dropt (Lot-et-Garonne)
 Saint-Quentin-en-Mauges (Maine-et-Loire)
 Saint-Quentin-en-Tourmont (Somme)
 Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines)
 Saint-Quentin-Fallavier (Isère)
 Saint-Quentin-la-Chabanne (Creuse)
 Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (Somme) 
 Saint-Quentin-la-Poterie (Gard)
 Saint-Quentin-la-Tour (Ariège)
 Saint-Quentin-le-Petit (Ardennes)
 Saint-Quentin-les-Anges (Mayenne)
 Saint-Quentin-lès-Beaurepaire (Maine-et-Loire)
 Saint-Quentin-les-Chardonnets (Orne)
 Saint-Quentin-les-Marais (Marne)
 Saint-Quentin-le-Verger (Marne)
 Saint-Quentin-sur-Charente (Charente)
 Saint-Quentin-sur-Coole (Marne)
 Saint-Quentin-sur-Indrois (Indre-et-Loire)
 Saint-Quentin-sur-Isère (Isère)
 Saint-Quentin-sur-le-Homme (Manche)
 Saint-Quentin-sur-Nohain (Nièvre)
 Saint-Quentin-sur-Sauxillanges (Puy-de-Dôme)
 Écourt-Saint-Quentin (Pas-de-Calais)
 Lattre-Saint-Quentin(Pas-de-Calais)
 Le Fay-Saint-Quentin (Oise)
 Marcillac-Saint-Quentin (Dordogne)
 Soumont-Saint-Quentin (Calvados).

Anciennes communes françaises  
 Saint-Quentin (Dordogne), intégrée à Marcillac-Saint-Quentin
 Saint-Quentin (Sarthe), intégrée à Saint-Maixent
 Saint-Quentin-de-la-Roche (Calvados), d'abord intégrée à Saint-Quentin-Tassilly puis à Soumont-Saint-Quentin
 Saint-Quentin-le Petit (Orne), intégrée à Nocé
 Saint-Quentin-Tassilly (Calvados), séparée entre Bons-Tassilly et Soumont-Saint-Quentin
 Mont-Saint-Quentin, ancienne commune de la Somme, maintenant rattachée à Péronne

Autres  
 Canal de Saint-Quentin, canal qui assure la jonction entre l'Oise, la Somme et l'Escaut ;
 Étang de Saint-Quentin, étang aujourd'hui intégré dans la base de loisir de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
 Mont Saint-Quentin, qui domine la ville de Metz ;
 Mont Saint-Quentin, colline au-dessus de Péronne ;
 L'abbaye du Mont Saint-Quentin, commune de Péronne (Somme) ;
 Saint-Quentin Est, future station du métro de Paris à Guyancourt.

Édifices religieux

Cathédrale Saint-Quentin de Hasselt, dans le Limbourg belge

Histoire
 Bataille du mont Saint-Quentin durant la Première Guerre mondiale.

Sport
 Saint-Quentin Basket-Ball, club professionnel de basket-ball ;
 Olympique Saint-Quentin, club de football.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français
Homonymie de monument